La Colère d'Enki est le sixième tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro.

Résumé 
Amos Daragon et ses amis doivent détruire la tour d'El-Bab, cette construction du dieu Enki et du grand prêtre Enmerkar. Le dieu se venge en envoyant Amos aux Enfers à la fin du roman.

Personnages 
 Amos Daragon (Personnage principal)
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommeanimal de l'ordre des béorites)
 Loyla (Reine des Dogons qui devient amie de Béorf et d'Amos)
 Médousa (Gorgone qui devient amie d'Amos et également amoureuse de Béorf)

Lien externe 
 {Site officiel de la série Amos Daragon

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2004